USS Woolsey — два кораблі ВМС США. 
Перший названий на честь командора Меланктона Тейлора Вулсі (), другий - на честь його сина, командора Меланктона Брукса Вулсі ().

 USS Woolsey (DD-77) — ескадрений міноносець типу «Вікс». Збудований у 1918 році. Затонув 21 лютого 1921 року.
 USS Woolsey (DD-437)  — ескадрений міноносець типу «Глівз». На службі протягом 1941-1946 років, після чого виведений в резерв. Зданий на злам у 1974 році. 

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни